VEK steht als Abkürzung für:

 Valenzelektronenkonzentration, siehe Hume-Rothery-Phasen
 Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein e.V., vertritt die Interessen von evangelischen Kitas in Schleswig-Holstein und ist Fachverband des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein, Sitz in Rendsburg (Schleswig-Holstein)
 Verglasungseinrichtung Karlsruhe, wurde auf dem Gelände der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) errichtet
 Volkseigenes Kombinat, war eine konzernartige, also horizontal und vertikal integrierte Gruppe von Volkseigenen Betrieben (VEB) mit ähnlichem Produktionsprofil innerhalb der Zentralverwaltungswirtschaft der DDR und anderer sozialistischer Länder

VE-K steht als Abkürzung für:

 Lara (Bundesstaat), ein Bundesstaat von Venezuela mit der Hauptstadt Barquisimeto, nach ISO 3166-2

VeK steht als Abkürzung für:

 Verband Evangelischer Kirchenchöre Deutschlands e. V., (VeK), früherer Name vom Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dachverband der Landesverbände oder Chorwerke in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

Vek ist der Familienname folgender Personen:

 Tom Vek (* 1981), britischer Musiker

VEK